ZSFL steht für:
 Zentrum für Schlüsselkompetenzen und Forschendes Lernen an der Europa-Universität Viadrina

Zsfl. steht für:
 Zusammenfluss zweier Fließgewässer

Siehe auch:
 ZFSL

Abkürzung